Physa pumilia är en snäckart som beskrevs av Conrad 1834. Physa pumilia ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
pumilia